Скок удаљ за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. и 13. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 је Грег Радерфорд из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 скакача удаљ из 23 земље.

Систем такмичења 
Такмичења у овој дисциплини су одржана у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три скока покушао да прескочи  квалификациону норму. Такмичари који су прескочили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара прескочико норму онда ће се та разлика попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. У финалу сви квалификовани изводе по три скока, а најбољих 8 настављају борбу за медаље. Такмичење траје два дана.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара у скакача удаљ 2016. године пре почетка такмичења (12. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи у скоку удаљ 2016.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у две групе по 16. Квалификацина норма за улазак у финале изнзносила је 8,15 м. Норму су испунила 2  скакача удаљ (КВ), а осталих 10. пласирали су се на основу постигнутог рекултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Скок удаљ на Летњим олимпијским играма